Eurovision Song Contest 2009 byl 54. ročník každoroční soutěže. Po vítězství ruského reprezentanta Dimy Bilana na Eurovizi 2008 v Bělehradě pořádání soutěže připadlo Moskvě.

Vítězem soutěže se stal zástupce Norska Alexander Rybak s písní "Fairytale" s rekordním počtem 387 bodů. Druhé místo obsadila islandská zpěvačka Yohanna s písní "Is It True?" (218 bodů) a třetí místo ázerbájdžánské duo Arash & Aysel s písní "Always" (207 bodů). Na čtvrté pozici se umístilo Turecko a na páté Spojené království, které tak získalo nejlepší výsledek v soutěži od roku 2002.
Norsko vyhrálo soutěž potřetí v historii a následně hostilo Eurovision Song Contest 2010 v Oslu.

V roce 2009 byl poprvé ve finále použit systém 50% vlivu diváků a porot. K této změně Evropská vysílací unie (EBU) přistoupila po mohutné kritice původního hlasovacího systému, který údajně zvýhodňoval volební bloky. Semifinálové hlasování zůstalo nezměněno, stejný systém zde byl zaveden až v roce 2010. Soutěže se účastnilo 42 zemí; Lotyšsko a Gruzie původně oznámili svůj záměr stáhnout se ze soutěže, ovšem po vyjednávání s EBU uspořádali výběr reprezentanta. Gruzie se definitivně odhlásila po dlouhém vyjednávání s EBU, která požadovala změnu soutěžní písně (zvolený interpret Stephane & 3G údajně v příspěvku "We Don't Wanna Put In" zmiňovali ruského prezidenta Vladimira Putina v reakci na ruský vpád do Gruzie v roce 2008, čímž bylo porušeno pravidlo o politických sděleních písní). San Marino se odhlásilo z důvodu finanční vytíženosti vysílatelů.

Česká republika vyslala svého zástupce potřetí – skupina Gipsy.cz byla nominována Českou televizí a s písní "Aven Romale" vystoupila 12. května 2009 v prvním semifinálovém kole, kde obsadila poslední místo bez zisku jediného bodu. Po jedenáctileté pauze se do soutěže vrátilo Slovensko, které reprezentovalo duo Kamil Mikulčík & Nela Pocisková s písní "Leť tmou". V druhém semifinálovém kole 14. května 2009 obdrželi předposlední 18. místo se ziskem 8 bodů.

Výsledky 
Semifinále se zúčastnilo celkem 37 interpretů. Rozlosování zemí do semifinálových kol se odehrálo 30. ledna 2009 v Moskvě, zatímco pořadí výstupů bylo rozlosováno 16. března 2009.

První semifinále 
 První semifinálové kolo proběhlo 12. května 2009 ve 21:00 Středoevropského času (CET).
 Automatičtí finalisté Spojené království a Německo obdrželi hlasovací právo do tohoto semifinále.
 Modrá barva značí, že příspěvek se nedostal mezi devět divácky nejúspěšnějších, ale byl vybrán porotou.

{| class="wikitable sortable" style="width:1000px">
|-
! style="width:5%" | Pořadí
! style="width:15%" | Země
! style="width:20%" | Interpret
! style="width:20%" | Skladba
! style="width:20%" | Jazyk 
! style="width:10%" | Umístění
! style="width:10%" | Body
|-
| 1.
|  Černá Hora
| Andrea Demirović
| „Just Get Out of My Life“
| angličtina
| 11.
| 44
|-
|2.
|  Česko
| Gipsy.cz
| „Aven Romale“
| angličtina, romština
| 18.
| 0
|-
| 3.
|  Belgie
| Patrick Ouchène
| „Copycat“
| angličtina
| 17.
| 1
|-
| 4.
|  Bělorusko
| Petr Elfimov
| „Eyes That Never Lie“
| angličtina
| 13.
| 25
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 5.
|  Švédsko
| Malena Ernman
| „La voix“
| angličtina, francouzština
| 4.
| 105
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 6.
|  Arménie
| Inga & Anush
| „Jan Jan“ (Ջան Ջան)
| arménština, angličtina
| 5.
| 99
|-
| 7.
|  Andorra
| Susanne Georgi
| „La teva decisió (Get a Life)“
| angličtina, katalánština
| 15.
| 8
|-
| 8.
|  Švýcarsko
| Lovebugs
| „The Highest Heights“
| angličtina
| 14.
| 15
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 9.
|  Turecko
| Hadise
| „Düm Tek Tek“
| angličtina
| 2.
| 172
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 10.
|  Izrael
| Noa & Mira Awad
| „There Must Be Another Way“
| angličtina, hebrejština, arabština
| 7.
| 75
|-
| 11.
|  Bulharsko
| Krassimir Avramov
| „Illusion“
| angličtina
| 16.
| 7
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 12.
|  Island
| Yohanna
| „Is It True?“
| angličtina
| 1.
| 174
|-
| 13.
|  Makedonie
| Next Time
| „Nešto što kje ostane“ (Нешто што ќе остане)
| makedonština
| 10.
| 45
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 14.
|  Rumunsko
| Elena
| „The Balkan Girls“
| angličtina
| 9.
| 67
|- style="background:paleturquoise; font-weight:bold"
| 15.
|  Finsko
| Waldo's People
| „Lose Control“
| angličtina
| 12.
| 42
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 16.
|  Portugalsko
| Flor-de-Lis
| „Todas as ruas do amor“
| portugalština
| 8.
| 70
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 17.
|  Malta
| Chiara
| „What If We“
| angličtina
| 6.
| 86
|- style="background:navajowhite; font-weight:bold"
| 18.
|  Bosna a Hercegovina
| Regina
| „Bistra voda“
| bosenština<ref name="Bosnian2"></ref>
| 3.
| 125
|}

 Druhé semifinále 
 Druhé semifinálové kolo proběhlo 14. května 2009 ve 21:00 Středoevropského času (CET).
 Automatičtí finalisté Francie a Rusko obdrželi hlasovací právo do tohoto semifinále, tak jako Španělsko, které však kvůli technické chybě odvysílalo přenos se zpožděním, a proto místo diváckého hlasování muselo využít hlasů poroty.
 Modrá barva''' značí, že se příspěvek nedostal mezi devět divácky nejúspěšnějších, ale byl vybrán porotou.

Finále 

Finalisté:
 Velká čtyřka (Německo, Francie, Španělsko, Spojené království)
 Pořadatel (Rusko)
 Devět diváckých favoritů prvního semifinále a jedna divoká karta poroty
 Devět diváckých favoritů druhého semifinále a jedna divoká karta poroty

Finále proběhlo 16. května 2009 v Moskvě ve 23:00 místního času (21:00 CET). Vítězem se stalo Norsko.

Hlasování ve finále 
Zástupci jednotlivých zemí vyhlašovali výsledky v tomto pořadí:

 Zástupcem České republiky byla Petra Šubrtová, redaktorka České televize.
 Norsko mělo původně vyhlásit své výsledky jako 17. v pořadí, kvůli technické poruše však prezentovalo až jako úplně poslední a platné byly pouze výsledky tamější poroty.

Hlasování diváků/poroty 
Kompletní výsledky diváků a poroty EBU uvolnila na oficiálních stránkách Eurovize v červenci 2009.

 Diváci v České republice poslali nejvíce hlasů reprezentantům Ázerbájdžánu, česká porota nejlépe ohodnotila vystoupení Portugalska, a kombinací diváckých a porotcovských bodů obdržela nejlepší skóre Arménie.
 Diváci na Slovensku poslali nejvíce hlasů Norsku, slovenská porota nejlépe ohodnotila Izrael, a v kombinaci diváckých a porotcovských bodů obdrželo nejlepší skóre Estonsko.

Tabulky 
Během Eurovize 2009 zaznamenaly potíže s telefonickým hlasováním čtyři země
 Albánie a Španělsko ve druhém semifinále kvůli opožděnému vysílání museli využít hlasování poroty.
 Norsko ve finále kvůli technickým problémům využilo hlasování poroty.
 Maďarsko ve finále kvůli technickým problémům operátora s telefonickým hlasováním využilo pouze hlasy SMS a poroty.
 První semifinále se obešlo bez problémů.

Semifinále 1

Semifinále 2

Finále

Dvanáctibodová hodnocení 
V následující tabulce je přehled dvanáctibodových ocenění, které jednotlivé země ve finále přisoudili soutěžícím:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Vítězné vystoupení

 
Hudební události v Rusku
Události roku 2009
2009 v hudbě
Rusko v roce 2009
Kultura v Moskvě
Události v Moskvě